«Core 'ngrato» (Corazón Ingrato o corazón no agradecido), también conocida por las primeras palabras «Catarì, Catarì» (forma corta y dialectal para Caterina, nombre femenino), es una canción napolitana, escrita en 1911 por el compositor y emigrante napolitano Salvatore Cardillo y con letra de Riccardo Cordiferro (nombre real Alessandro Sisca). Es bien sabido que es la única canción napolitana que ha sido escrita en Estados Unidos.

Se trata de una adaptación realizada por Enrico Caruso, pero no se conoce si fue un encargo hecho a Cardillo y Sisca para escribirla. Algunos intérpretes notables aparte de Caruso incluye a Giuseppe Di Stefano, Beniamino Gigli, Luciano Pavarotti, Mario Lanza y a Mercedes Sosa, entre otros.

Esta canción es interpretada por Dominic Chianese en el último capítulo de la tercera temporada de la serie de televisión Los Soprano, mientras interpreta el personaje de Corrado "Junior" Soprano.

Relato en la canción 
En la canción, el amante de Catarì reprocha a la chica haber rechazado sin pensar y sin piedad su ávido amor por ella; él le implora que no olvide que le ha dado su corazón y que ahora su alma es un tormento; y dice que ha confesado sus sentimientos a un sacerdote, quien aconsejó que la dejara ir.

El título de la canción proviene del pasaje de la canción, «...Core, core 'ngrato, Te haie pigliato 'un vita mia, Tutt' è passato, E nun nce pienze cchiù!...» (el cual en castellano sería, aproximadamente: «Corazón ingrato, has robado mi vida. ¡Todo ha terminado, y no piensas en nosotros!»).

Letra y traducción

Referencias 

Canciones napolitanas
Canciones interpretadas por Luciano Pavarotti
Canciones interpretadas por Mercedes Sosa